Radikale Partei steht für:

 Partido Radical (Chile) oder deren Nachfolgepartei Partido Radical Socialdemócrata
 Partito Radicale in Italien oder deren Nachfolgeparteien Transnational Radical Party und Radicali Italiani
 Parti républicain, radical et radical-socialiste in Frankreich oder deren Nachfolgeparteien Parti radical valoisien und Parti radical de gauche
 Radikale Partei Oleh Ljaschkos, Ukraine
 Radikale Volkspartei, Jugoslawien
 Serbische Radikale Partei 
 Partido Republicano Radical, Spanien

Siehe auch:

 Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Paraguay
 Radikal-Soziale Freiheitspartei (RSF), Deutschland
 Radikaldemokratische Partei (RDP), Deutschland
 Radikale Venstre, Dänemark